Miejscowości w USA:
 Nevis – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
Gminy w USA:
 Nevis (ang. Nevis Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard